Zand peut désigner :

Divers 
 , de Fayli Lurs de l'ouest de l'Iran
 Dynastie Zand (1773-1794), une dynastie du sud et du centre de l'Iran
 , un village en Iran 
 , une subdivision administrative de l'Iran
 , à Chiraz en Iran
 , une étoile variable
 Zand-i-Avesta, commentaires ("Zend", or "Zand") sur les Avesta du zoroastrisme

Nom de famille 

 Nathalie Zand (1883-1942), neurologue juive polonaise
 , musicien américain
 Shlomo Sand (1946-), professeur israélien
 , ingénieur
 Jafar Khan, shah de la dynastie Zand
 Mohammad Karim Khân, shah de la dynastie Zand
 Mohammad Ali Khan, shah de la dynastie Zand
 Mohammad Sadeq Khan, shah de la dynastie Zand
 , personnage fictif de Robotech
 , musicien américain